Dinastia Hamdànida o dels Hamdànides, a Mossul i Alep
 Dinastia Hamdanita (Hamdanites) o dels Banu Hamdan al Iemen